

Peuple germanique 
 Lombards, peuple germanique venu de la Baltique qui envahit l'Italie à partir du début de l'an 568.
 Royaume lombard, royaume des Lombards qui succède au royaume ostrogoth en Italie pendant une époque tardive des Grandes invasions européennes. Il a donné son nom à la région italienne de Lombardie.
 Austria lombarde et Neustria lombarde, deux parties du royaume lombard.
 Architecture lombarde, ensemble des œuvres architecturales réalisées à l'époque du Royaume lombard, avec une survivance résiduelle dans le Sud de l'Italie jusqu'aux , et commandées par les rois et les ducs lombards.

Linguistique 
 Lombard, langue germanique des Lombards.
 Lombard, langue romane parlée en Lombardie (Italie du Nord).

Région italienne 
 Lombardie, région d'Italie septentrionale, située au sud de la Suisse, à l’est du Piémont, à l’ouest de la Vénétie et au nord de l’Émilie-Romagne. La ville de Milan en est le chef-lieu.
 Au Moyen Âge, on appelait banquiers lombards les banquiers originaires d'Italie : c'est l'origine du nom de la rue des Lombards à Paris.
 Crédit lombard, avance à terme fixe effectuée contre le nantissement d’un collatéral.
 Ligue lombarde.
 Lombards de Sicile, appelées aussi gallo-italiques de Sicile, sont une minorité ethnolinguistique, originaire du nord de l'Italie, qui vit depuis le Moyen Âge dans certaines villes du centre de la Sicile.

Nom de famille 

 Alain Lombard (né en 1940), chef d'orchestre français
 Alexandre Lombard (1810-1887), banquier et philanthrope suisse
 Alfred Lombard (1825-1897), homme politique français
 Alfred Lombard (1878-1972), universitaire suisse
 Alfred Lombard (1884-1973), peintre français
 Carole Lombard (1908-1942), actrice américaine
 Catherine Lombard (1965-1994), skieuse acrobatique française
 Charles-Pierre Lombard (1743-1824), apiculteur français
 Claude Lombard (1760-1846), homme politique français
 Claude Lombard (1945-2021), comédienne de doublage et chanteuse belge
 Denys Lombard (1938-1998), historien et universitaire français
 Didier Lombard (né en 1942), ingénieur et homme d'affaires français
 Émile Lombard, coureur cycliste belge
 Éric Lombard (né en 1958), chef d'entreprise et haut fonctionnaire français
 
 Friedrich Lombard (né en 1979), joueur sud-africain de rugby à XV
 Georges Lombard (1925-2010), homme politique français
 Gustav Lombard (1895-1992), membre de haut rang dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale
 Henri Lombard (1855-1929), sculpteur français
 Jackie Lombard, productrice française
 Jacques Lombard, anthropologue et cinéaste français
 
 Jean-Gédéon Lombard (1763-1848), banquier suisse 
 Jean-Louis Lombard (1723-1794), mathématicien, professeur à l'École d'artillerie d'Auxonne
 Jean-Robert Lombard, acteur français
 Jeanne Lombard (1865-1945), artiste peintre suisse
 Karina Lombard (1969), actrice américaine
 Lambert Lombard (1505-1566), peintre et architecte belge
 Louise Lombard (née en 1970), actrice anglaise
 
 Philippe Lombard (né en 1972), journaliste, anthologiste et écrivain français
 Pierre Lombard (v.1100-1160), théologien scolastique et évêque français du  d'origine italienne
 Pierre Lombard-Lachaux (1744-1807), homme politique et révolutionnaire français
 René-André Lombard (1923-2020), auteur dramatique, metteur en scène, mythologue, professeur et scénographe français
 Robert Lombard (1921-2003), acteur français
 Thomas Lombard (né en 1975), joueur de rugby
 Vincent Lombard, réalisateur français

Toponymes

États-Unis 
 Lombard, ville américaine dans l'Illinois.

France 
 Lombard, commune française du Doubs.
 Lombard, commune française du Jura.
 Cime de la Lombarde dans les Alpes, sommet frontalier entre le département français des Alpes-Maritimes et la région italienne du Piémont.
 Col de la Lombarde, col-frontière alpin reliant la vallée de la Tinée des Alpes-Maritimes en France à la vallée de la Stura di Demonte, au Piémont en Italie.

Italie 
 Cime de la Lombarde dans les Alpes, sommet frontalier entre le département français des Alpes-Maritimes et la région italienne du Piémont.
 Cime du Lombard, sommet frontalier entre la France et l'Italie.
 Col de la Lombarde, col-frontière alpin reliant la vallée de la Tinée des Alpes-Maritimes en France à la vallée de la Stura di Demonte, au Piémont en Italie.

Voies 
 Rue du Lombard, une artère de Bruxelles-ville.
 Rue du Lombard, une rue de Lille.
 Boulevard Lombard à Marseille
 Rue des Lombards, une voie piétonne de Paris.
 Lombard Street, une avenue de Londres.
 Lombard Street, une rue de San Francisco.

Autres 
 Année lombarde, calcul des intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours.
 Automobiles Lombard, constructeurs de voitures de sport de 1927 à 1929.
 Le Lombard, éditeur de bandes dessinées.
 Bande lombarde, élément d'architecture.
 Capitale lombarde, type de caractère manuscrit.
 École lombarde.
 Légion lombarde.
 Lombarde, un vent des Alpes.
Immeuble Lombard, monument historique de Nancy.
 Collège des Lombards de l'ancienne université de Paris.
 Le Duc des Lombards, club de jazz de Paris.
 L'effet Lombard, phénomène de modification de la prononciation humaine sous l'effet des bruits environnants.
 Freddy Lombard, une bande dessinée d'Yves Chaland.
 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, banque privée suisse.
 Lombarda, trobairitz ou troubadouresse toulousaine.
 Massa Lombarda, commune italienne d'Émilie-Romagne.
 Diana Lombard, personnage fictif du dessin animé Martin Mystère.
 Lombard Street, livre de Walter Bagehot publié en 1873.

Voir aussi 
 
 
 
 Chocolats Lombart
 Musée Lombart à Doullens (Somme) .